Mung – nome proprio di persona maschile
MUNG – codice ICAO dell'aeroporto Rafael Cabrera di Nueva Gerona
Le Mung – comune francese

Persone 
Emmanuel Ma Mung – geografo francese
Ken Yeung Kwok Mung – imprenditore di Hong Kong
Leo II Mung – arcivescovo di Ohrid dal 1108 al 1120
Yoyo Mung – attrice di Hong Kong

Personaggi immaginari 
Mung – personaggio della serie Chowder - Scuola di cucina
Mung – divinità fittizia delle storie de Gli dei di Pegana di Lord Dunsany
Dottor Mung – personaggio dei fumetti di Rat-Man